La competizione del Concorso a squadre femminile di Ginnastica artistica dei Giochi della XI Olimpiade si è svolta al Teatro all'aperto di Dietrich Eckert di Berlino il giorno 12 agosto 1936.

Risultati
Il concorso comprendeva le seguenti prove
 Due esercizi di gruppo 
 Esercizi individuali liberi e obbligatori ai seguenti attrezzi:
 Volteggio 
 Parallele
 Trave
Per la classifica finale erano valide solo le migliori sei valutazioni totali agli attrezzi delle singole ginnaste.

Bibliografia

Collegamenti esterni

Concorso a squadre femminile